WRN steht für:
 1. Wiener Neustädter SC (2008), Fußballverein
 World Radio Network, siehe WRN Broadcast
 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die große kreisangehörige Stadt Neubrandenburg (für Waren (Müritz)), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung